Кайнарджа (болг. Кайнарджа, тур. Kaynarca) — топоним.

 Кайнарджа — село в Болгарии. Находится в Силистренской области, административный центр общины Кайнарджа. 
 Кайнарджа (Сакарья) — город и район в провинции Сакарья (Турция). 
 Кайнарджа (община) — община в Болгарии, входит в состав Силистренской области.